En schweizer kan være:

En person fra Schweiz
En soldat fra Schweizergarden

Se også
En portner som fx på Amalienborg kaldes svejtsere